Виктор Три́фонов:
 Трифонов, Виктор Викторович (род. 1984) — российский подводник-ориентировщик.
 Трифонов, Виктор Иванович (род. 1937) — советский, российский дипломат.
 Трифонов, Виктор Яковлевич (род. 1956) — председатель независимого профсоюза горняков Селидово и Новогродовки.